Gölzenleuchter ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Gölzenleuchter (1810–1866), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Horst Dieter Gölzenleuchter (* 1944), deutscher Maler, Grafiker und Autor